Александр Мозговой:
 Мозговой, Александр Иванович (1931—1997) — председатель колхоза имени Карла Маркса Корочанского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда.
 Мозговой, Александр Иванович (род. 1966) — советский и белорусский футболист.